Kubirówka – część wsi Czerwienne w woj. małopolskim, pow. tatrzańskim, gminie Czarny Dunajec
 Kubirówka – wzgórze na Pogórzu Spisko-Gubałowskim